Брайан Тейлор () — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и кинооператор, известен по работе с Марком Невелдайном.

Биография 
Тейлор посещал Киношколу Лос-Анджелеса в Голливуде. Начинал свою карьеру как кинооператор в независимых фильмах и низко-бюджетных короткометражках. С Невелдайном Тейлор познакомился в начале 2000-х.

Фильмография

Ссылки